Delaware Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Delaware Avenue Historic District (Wilmington, Delaware), NRHP-ID: 76000576
 Delaware Avenue Historic District (Buffalo, New York), NRHP-ID: 74001232